Liebhof steht für:
 Liebhof (Ganzlin), Wohnplatz von Ganzlin, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liebhof (Kollnburg), Gemeindeteil von Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern